Bundestagswahlkreis 4 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rendsburg-Eckernförde (seit 1976)
 Bundestagswahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd (1972)
 Bundestagswahlkreis Steinburg – Süderdithmarschen (1965 und 1969)
 Bundestagswahlkreis Norder- und Süderdithmarschen (1949 bis 1961)